Кратер Коши () — небольшой ударный кратер в восточной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь французского математика и механика Огюстена Луи Коши (1789—1857) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Коши являются кратер Лайелл на севере-северо-востоке; кратер Леонардо Да Винчи на востоке; кратер Лоуренс на востоке-юго-востоке; кратер Церингер на юге-юго-востоке; маленький кратер Донна на юге и кратер Ариабхата на юго-западе. На севере от кратера расположена борозда Коши, на юге - уступ Коши. На северо-востоке находится Болото Сна, на востоке Залив Согласия, на юго-востоке Море Изобилия. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 11,8 км, глубина 1,8 км.

Кратер Коши имеет близкую к циркулярной форму. Вал с четко очерченной острой кромкой и гладким внутренним склоном с высоким альбедо, спускающимся к небольшому участку плоского дна. На внутреннем склоне видны осыпи пород образующие яркие радиальные полосы. К западной части внешнего склона примыкают два небольших хребта, образуя подобие латинской буквы “V”. Высота вала над окружающей местностью достигает 450 м, объем кратера составляет приблизительно 69 км³.  Дно чаши пересеченное, с двумя небольшими пиками.

Сателлитные кратеры 

 Кратер Коши и сателлитный кратер Коши D относится к числу кратеров, в которых зарегистрированы температурные аномалии во время затмений. Объясняется это тем, что подобные кратеры имеют небольшой возраст и скалы не успели покрыться реголитом, оказывающим термоизолирующее действие.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
Снимки кратера с борта Аполлона-10, Аполлона-15, Аполлона-17.
Кратер Коши на карте LAC-61.
Селенологическая карта окрестностей кратера.
Топографическая карта окрестностей кратера.
Is It Love or a Sinus Infection?

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны